Nebovidy est un toponyme qui peut désigner :

Nebovidy, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Nebovidy, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie